Желнов — русская фамилия.

Известные носители 
 Желнов, Антон Юрьевич (род. 1981) — российский журналист и телеведущий.
 Желнов, Фёдор Георгиевич (1923—1980) — сержант РККА, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1944).